Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Emilio Sánchez 7-5, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (semifinali)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Fabrice Santoro (Campione)
 Emilio Sánchez (finale)

 Diego Nargiso (primo turno)
 Karim Alami (primo turno)
 Oliver Gross (primo turno)
 Oscar Martinez Dieguez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1994